Петер Бебьяк  (родился в 1970 году в Чехословакии) — словацкий актер, режиссёр, продюсер и сценарист. В 2001 году вместе с Растиславом Шестаком основал продюсерскую компанию DNA Production Company.

Фильмография

Кино

Телевидение

См. также 
 Список словацких номинантов на премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке

Примечания

Внешние ссылки 
 

Родившиеся в 1970 году
Википедия:Биографии современников
Кинорежиссёры Словакии